Az 1972-es Australian Open férfi versenyét az ausztrál Ken Rosewall nyerte honfitársa Mal Anderson előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  John Newcombe, (Negyeddöntő)
  Ken Rosewall, (Bajnok)
  John Alexander, (Harmadik kör)
  Alex Metreveli, (Elődöntős)
  Owen Davidson, (Második kör)
  Tony Roche, (Második kör)

  Colin Dibley, (Harmadik kör)
  Mal Anderson, (Döntős)
  Dick Crealy, (Negyeddöntő)
  Allan Stone, (Elődöntős)
  John Cooper, (Negyeddöntő)
  Geoff Masters, (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1972 a teniszben
Australian Open